fosforany pentoz:
 ksylulozo-5-fosforan, 
 rybozo-5-fosforan, 
 rybulozo-5-fosforan,